Михайловка () — село в Валковской городской общине Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321284011. Население по переписи 2001 г. составляет 27 (9/18 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Михайловка находится на правом берегу реки Орчик, чуть выше по течению от места впадения в неё реки Грушевая. На реке плотина, которая образует Михайловское водохранилище (~70 га).

Часть села раньше называлась Остапенков.

История 
 1630 — год основания.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины